

Miejscowości

Niemcy 
 Blumberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar
 Blumberg – dzielnica gminy Ahrensfelde w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Blumberg – dzielnica gminy Casekow w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Bratków
 Mikołajewo
 Morzyca
 Mościce

Osoby 
 Albert Blumberg
 Axel Blumberg (1981 – 2004)
 Baruch Samuel Blumberg, (1925–2011) amerykański lekarz
 Binjamin Blumberg
 Donald Brooks (Donald Marc Blumberg)
 Juan Carlos Blumberg
 Judy Blumberg (1960)
 Lionel Blumberg
 Mikey Blumberg
 Moritz Blumberg, lub Jacob Moritz Blumberg/Jakob Moritz Blumberg;
 Noah Blumberg, muzykant
 Norman Blumberg
 Rachel Blumberg
 Shirley Blumberg
 Stephen Blumberg
 Stewart Blumberg (Stu Blumberg), muzykant
 Stuart Blumberg;
 McKenna and Blumberg (1987)

Inne 
 Dienststelle Blumberg, tajna jednostka w NRD
 objaw Blumberga

Zobacz też 
 Bloemberg
 Bloomberg
 Blumenberg

da:Bloomberg
en:Bloomberg
es:Bloomberg
fr:Bloomberg
ko:블룸버그
he:בלומברג
nl:Bloomberg
ja:ブルームバーグ
no:Bloomberg